|-
| 26201 Sayonisaha||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26202) 1997 GD42||||9 квітня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26203) 1997 KS||1997 KS||31 травня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26204) 1997 LO3||||5 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 26205 Куратовський (Kuratowski)||||11 червня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (26206) 1997 PJ4||||11 серпня 1997||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (26207) 1997 QU||1997 QU||25 серпня 1997||Обсерваторія Ренд||Кеннет Вільямс
|-
| (26208) 1997 QJ3||||28 серпня 1997||Обсерваторія Дінік||Ацуші Суґіе
|-
| (26209) 1997 RD1||||2 вересня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 26210 Лінгас (Lingas)||||6 вересня 1997||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|-
| (26211) 1997 RR9||||13 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26212) 1997 TG26||||11 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26213) 1997 UV8||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| 26214 Калінга (Kalinga)||||30 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (26215) 1997 VM2||||4 листопада 1997||Обсерваторія Дінік||Ацуші Суґіе
|-
| (26216) 1997 VE3||||6 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26217) 1997 WK2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26218) 1997 WJ13||||24 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (26219) 1997 WO21||||30 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (26220) 1997 WB37||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26221) 1997 WG41||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26222) 1997 WC45||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26223 Enari||||3 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (26224) 1997 XF2||||3 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (26225) 1997 YO14||||24 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26226) 1998 GJ1||||4 квітня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (26227) 1998 HJ7||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26228) 1998 OZ6||||20 липня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26229) 1998 OG7||||28 липня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26230) 1998 QR1||||19 серпня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (26231) 1998 QQ7||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26232 Antink||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26233 Jimbraun||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26234 Leslibrinson||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26235 Annemaduggan||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26236) 1998 QC25||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26237) 1998 QQ31||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26238 Elduval||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26239) 1998 QP33||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26240 Leigheriks||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26241) 1998 QY40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26242) 1998 QA41||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26243 Sallyfenska||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26244) 1998 QB43||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26245) 1998 QR45||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26246 Mikelake||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26247 Doleonardi||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26248 Longenecker||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26249) 1998 QV50||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26250 Shaneludwig||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26251 Kiranmanne||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26252) 1998 QV54||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26253) 1998 QB56||||29 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (26254) 1998 QE57||||30 серпня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 26255 Carmarques||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26256) 1998 QC73||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26257) 1998 QL84||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26258) 1998 QA89||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26259 Marzigliano||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26260) 1998 RA2||||14 вересня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (26261) 1998 RL6||||14 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26262) 1998 RW15||||14 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26263) 1998 RC16||||14 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 26264 McIntyre||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26265) 1998 RQ46||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26266 Andrewmerrill||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26267 Nickmorgan||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26268 Nardi||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26269 Marciaprill||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26270) 1998 RL62||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26271 Lindapuster||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26272) 1998 RV66||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26273 Kateschafer||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26274) 1998 RH75||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26275) 1998 SN1||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 26276 Нетріс (Natrees)||||20 вересня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 26277 Янреєс (Ianrees)||||20 вересня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (26278) 1998 SK8||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26279) 1998 SP21||||21 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (26280) 1998 SW22||||20 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (26281) 1998 ST43||||25 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (26282) 1998 SD56||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26283) 1998 ST58||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26284) 1998 SZ59||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26285) 1998 SS61||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (26286) 1998 SV65||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26287) 1998 SD67||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26288) 1998 SA73||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26289) 1998 SL74||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (26290) 1998 SX101||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26291 Terristaples||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26292) 1998 SJ109||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26293 Van Muyden||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26294) 1998 SF111||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26295 Vilardi||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26296) 1998 SM116||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26297) 1998 SK118||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26298 Dunweathers||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (26299) 1998 SG133||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 26300 Herbweiss||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

26200